

Miejscowości na Ukrainie
 Zinków (obwód połtawski) - miasto
 Zinków (obwód chmielnicki) - wieś z zamkiem

Przypisy